Алаверди́:

 Алаверди () ― город на севере Армении в области Лори.
 Алаверди — железнодорожная станция в одноимённом городе.
 Алаверди — село в Ахметском муниципалитете Кахетии в Грузии.
 Алаверди — средневековый монастырский собор на территории указанного села.
 «Алаверди» — столовое полусухое белое вино из Кахетии.
 Алаверди — короткометражный фильм Грузинской студии телевидения.

См. также 
 Аллаверды
 Аллахверди